Le terme fil de terre peut avoir différentes significations dont :
 le « fil de protection » que l'on trouve dans certaines prises électriques, quelques luminaires et la plupart des moteurs électriques triphasés.
 le fil reliant une liaison équipotentielle d'un bâtiment à la barrette de terre qui assure la liaison à la terre et permet de tester sa qualité ;
 le symbole T dans le « schéma de liaison à la terre » d'un réseau électrique, ou d'un appareil, alimenté en triphasé.

Électricité
Sécurité
Sécurité électrique